ISO 3166-2:BN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Брунею. Стандарт охватывает 4 даера (округа) Брунея. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Брунея — BN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код давера образован созвучно: названию, аббревиатуре названия даера. Геокоды даеров Брунея являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BN, присвоенного Брунею в соответствии со стандартами ISO 3166.

Геокоды Брунея 
Геокоды 4 даеров административно-территориального деления Брунея.

Геокоды пограничных Брунею государств 
 Малайзия — ISO 3166-2:MY (на востоке, юге и западе)

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Брунея

Ссылки 
 Геокоды Брунея 

2:BN